Het ATP-toernooi van Umag 2008 (met de officiële naam Studena Croatia Open Umag 2008) werd gespeeld van 14 tot en met 20 augustus 2008. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Umag
ATP-toernooi van Umag